Черепов — русская фамилия. Известные носители:

 Черепов, Александр Николаевич (1877—1964) — генерал-майор, герой Первой Мировой войны.
 Черепов, Алексей Ильич (1903—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Черепов, Антон Андреевич (1789—1841) — генерал-майор, командир Алексопольского егерского полка, комендант крепости Святых Петра и Павла.
 Черепов, Вадим Георгиевич (род. 1934) — советский, российский дипломат.
 Черепов, Гаврила Петрович (1720 — не ранее 1774) — военный деятель Российской империи.
 Черепов, Юрий Петрович (1938—2007) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.

 Черепова, Анна Васильевна (1921—1990) — бригадир колхоза «Кавказ» Курганинского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда (1971).

Топопним 
 Черепов — хутор, Алексеевский район, Белгородская область

См. также 
 Череповы — дворянские роды.

Примечания